O Associação Desportiva da Guarda é um clube desportivo da cidade da Guarda, Portugal.

História 
 1957 : Fundação do clube com o nome Associação Desportiva da Guarda

Nesta associação são praticadas diversas modalidades desportivas, como futebol e atletismo. No atletismo, a associação foi filiada da "Associação de atletismo da Guarda" no período de 1978 a 1982.

Classificações da equipa de futebol 

 
Clubes de futebol fundados em 1957
Fundações em Portugal em 1957